La Chapelle-Gauthier kan syfta på:
 La Chapelle-Gauthier, Eure
 La Chapelle-Gauthier, Seine-et-Marne